Salaš est un toponyme qui peut désigner :

Salaš, un village de la ville de Zaječar, dans le district de Zaječar.

Salaš, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín.

Voir aussi